Galot est un patronyme porté notamment par :

 Jean Galot (1919-2008), prêtre jésuite belge ;
 Jules Galot (1839-1908), homme politique français ;
  (1945-), homme d'affaires kenyan ;
  (1806-1866), peintre français.